W Polsce 
 Łysomice – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. toruńskim, w gminie Łysomice 
 Łysomice – wieś w woj. pomorskim, w pow. słupskim, w gminie Dębnica Kaszubska
 Łysomice – gmina w powiecie toruńskim
 Łysomice – przystanek kolejowy
 Łysomice – gromada